Ordet pille har flere betydninger og specialiseringer:
 Pille (lægemiddel) – en dosis medicin trillet i kugleform
 Tablet – en dosis medicin presset sammen i en form
 Pellet – materiale presset sammen i kuglelignende former (bl.a foderpille, træpille, brintpille)
 Pille (bygningsdel) – kraftig søjle som understøtter en bro eller andet bygningsværk.

Se også 
 Pastil